Анатолий Васильевич Уваров (17 марта 1947 — 20 августа 2016, Севастополь) — советский крымский шашист, шашечный композитор, шашечный судья, шашечный . Бронзовый призёр чемпионата СССР по шашечной композиции (1967) Мастер спорта СССР по шашечной композиции (1967)

Ученик шестикратного чемпиона СССР Зиновия Цирика, также обучался у Н. Н. Пустынникова

Биография 
Шашками заинтересовался в начальных классах. Участвовал в районных соревнованиях за свою сельскую школу. В 10 лет стал победителем района среди школьников. В 13 лет принял участие в республиканском конкурсе решений шашечных концовок, организованным газетой «Юный Ленинец», и стал победителем.

После школы переехал в Харьков, где учился в Радиотехникуме и в харьковской шашечной школе. На первом курсе стал победителем областных олимпиадах по математике. Познакомился с Ю. А. Шмидтом и З. И. Цириком.

В 1960-е годы стал переписывался с московским шашистом Давидом Абрамовичем Бас, отправляя ему новые проблемы для пересылки в Голландию и Францию. Из голландцев первым проблемы молодого шашечного композитора опубликовал Рейнир Корнелис (Кес) Келлер — выдающийся голландский шашист, международный гроссмейстер и национальный гроссмейстер. Он посоветовал проблемы послать одному из самых авторитетных проблемистов Я.Схейну (J.H.H.Scheijen). С этого времени на протяжении почти 40 лет печатался в европейской шашечной литературе. Фамилия Uvarov появлялась в голландских журналах «Dam Eldorado», «Het Nieuwe Damspel», там отдел вел Я.Винк (J.C.Vink). Печатался также в Югославии, Польше, Франции, Германии. Переписывался с французом М.Николя (M.Nicolas), много лет состоял в творческой переписке с Я.Фиргевер (J.Viergever), Л.де Рой (L.de Rooij), Я.Пеннингс (J.A.Pennings), Я.Схейн (J.H.H.Scheijen), К.Соммен (C.P.C.van der Sommen), Я.Винк (J.Vink), М.Доувес (M.Douwes), А.ван дер Ступ (A.van der Stoep) и многими другими.

Помимо заочных знакомств, лично был знаком с такими советскими композиторами, как В.П.Матус, В.Солныков, А.Малюта, А.И.Куличихин, Н.Н.Пустынников, Д.М.Калинский, М.М.Становский, А.И.Коврижкин, С.Ю.Юшкевич, А.И.Маслов, И.Т.Кобцев, Б.А.Могилевский,Г.А.Рудницкий,
С.И.Беренштейн, Е. В. Зубов, Б.В.Шкиткин,Б.Т.Моркус,
В.Г.Студенцов,М.А.Галкин, П.А.Шклудов,А.А.Сальников,
Д.В.Сухоруков,А.И.Медведев,
Б.Федоров,А.В.Фомин 

В 1970-х вел шашечный отдел в газете «Слава Севастополя».

В 1976-ом году закончил Севастопольский приборостроительный институт (сейчас — Севастопольский государственный университет), вечерний факультет

Последний турнир, в котором он участвовал (как судья) Чемпионат Белоруссии по шашечной композиции, завершившийся в декабре 2016-ого, спустя 4 месяца после кончины 20 августа 2016 года в Севастополе.

Примечания

Литература 
 Журнал «Шашки», № 1 (49), 1968, С.13
 Газета «Вечерняя Пермь», 16.03.1976

Ссылки 
 фото Уварова А. И.
 композиции Уварова А. И. в русские шашки
 композиции Уварова А. И. в международные шашки

Шашечные композиторы СССР
Шашечные композиторы Украины
Шашечные композиторы России
Выпускники Севастопольского национального технического университета
Мастера спорта СССР
Мастера спорта по шашкам